Натуральне число 964
 964 рік до нашої ери
 964 рік нашої ери